Сезо́н Слова́цької Екстралі́ги 1998/1999 — шостий сезон Словацької Екстраліги. В сезоні 1998/1999 взяло участь 12 команд. В серії плей-оф Словацької Екстраліги переможцем стала команда «ХК Кошице», перемігши у фінальній серії «ХК Слован Братислава» з рахунком 3:1. Команди «СК Іскра Банська Бистриця», «ХК Фармакол Пряшів», «HC Ardo Nitra» та Martimex ZŤS Мартін опісля перехідних ігор опустилися до 1-ї хокейної ліги Словацької республіки, а новачкам з нижчої ліги також невдалося закріпитися в лізі, оскільки ще й було вирішено скоротити кількість учасників у наступному сезоні Екстраліги — до 8 учасників.

Підсумкова таблиця регулярного чемпіонату

Перехідні ігри

За збереження місця в лізі та участі в плей-оф

Вища пулька

Серія плей-оф

Таблиця

Результати 
Чвертьфінали:
 ХК Дукла Тречин — ХК Зволен; рахунок серії 0:3, в трьох іграх зафіксовані такі результати — 2:3PP, 3:4PP, 2:3PP.
 ХК 36 Скалиця — HK Aquacity СКР Попрад; рахунок серії 3:0, в трьох іграх зафіксовані такі результати — 6:2, 4:2, 4:3PP.
 ХК Слован Братислава — ХК Спішска Нова Вес; рахунок серії 3:0, в трьох іграх зафіксовані такі результати — 12:0, 3:1, 9:3.
 МХК 32 Ліптовський Мікулаш — ХК Кошице; рахунок серії 1:3, в трьох іграх зафіксовані такі результати — 5:2, 1:5, 2:3PP, 2:6.

Півфінали:
 ХК Слован Братислава — ХК Зволен; рахунок серії 3:0, в трьох іграх зафіксовані такі результати — 6:5PP, 7:1, 5:2.
 ХК 36 Скалиця — ХК Кошице; рахунок серії 0:3, в трьох іграх зафіксовані такі результати — 3:5, 1:7, 3:5.

Фінал:
 ХК Слован Братислава — ХК Кошице; рахунок серії 1:3, в чотирьох іграх зафіксовані такі результати — 4:1, 5:6, 2:3, 0:3.

Команда-переможець

Найкраща ланка сезону

Посилання 
 Вся статистика сезону 1998/1999 на сайті «www.hockeyarchives.info»

Сезони Словацької Екстраліги
Хокей у Словаччині
Словаччина
Словаччина